O'Donnell u O'Donell pueden estar referidos a:

Personas 
 Alejandro Mario O'Donnell (1938-2008), médico pediatra.
 Carlos Alberto O'Donell (1912-1954), botánico argentino.
 Carlos Manuel O'Donnell y Álvarez-Abreu (1834-1903), militar y político español, ministro con Alfonso XII.
 Cathy O'Donnell (1923–1970), actriz estadounidense.
 Charles John "Charlie" O’Donnell (1932–2010), presentador radiofónico y televisivo estadounidense.
 Christopher Eugene "Chris" O'Donnell (1970-), actor estadounidense de cine y televisión.
 Red Hugh O'Donnell (1572-1602), noble y rebelde irlandés
 Enrique José O'Donnell (1769–1834), conde de La Bisbal, militar español.
 José O'Donnell (1768–1836), militar, hermano del anterior.
 Carlos Manuel O'Donnell Anhetan (1772–1830), general, hermano de los anteriores.
 Alejandro O'Donnell (c. 1763–1837), militar, hermano de los anteriores.
 Carlos O'Donnell (1801-1835), militar carlista.
 Francis Martin O'Donnell (1954-), irlandés diplomático de las Naciones Unidas (ONU).
 Guillermo Alberto O'Donnell (1936-2011), politólogo argentino.
 Hugo O'Donnell (1948-), duque de Tetuán, militar y político español.
 Hugo O'Donnell (pintor) (1953-), pintor
 Juan O'Donnell y Vargas (1864–1928), tercer duque de Tetuán.
 Karl O'Donnell (1715–1771), militar austriaco.
 Kenneth Patrick O'Donnell (1924–1977), político estadounidense.
 Leopoldo O'Donnell (1809–1867), militar y político español.
 Lucy Vodden O'Donnell (1963-2009), niña que inspiró la canción de 1967 de 'The Beatles', "Lucy in the Sky with Diamonds".
 María O'Donnell (1970-), politóloga y periodista argentina.
 Mario «Pacho» O'Donnell (1941-), escritor, médico especializado en psiquiatría y psicoanálisis, político, e historiador argentino.
 Maximilian Karl Lamoral O'Donnell von Tyrconnell (1812–1895), militar austríaco.
 Patrick Joseph Kardinal O’Donnell (1856–1927), cardenal irlandés.
 Peadar O'Donnell (1893–1986), político y escritor irlandés.
 Phillip O'Donnel (1972-2007), futbolista escocés.
 Roger O'Donnell (1955-), teclista británico.
 Roseann O'Donnell (1962-), comediante, actriz, productora ejecutiva, y presentadora de televisión estadounidense.
 Esteban O'Donnell (1.998-Actualidad), coach  espiritual, youtuber, editor de videos colombiano.

Ficción 
 Wolf O'Donnell, personaje de la serie de videojuegos Star Fox.

Topónimos 
 Barrio de O'Donnell, municipio filipino de Capas.
 Campo de O'Donnell (Atlético Madrid), estadio principal del club 'Atlético de Matrid' entre 1913 y 1923.
 Estadio de O'Donnell (Real Madrid), estadio principal del 'Madrid Football Club' entre 1912 y 1923.
 Estación de O'Donnell, metro de Madrid, España.
 O'Donnell, ciudad estadounidense en Texas.
 O'Donnell Heights, barrio de la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
 Parque O'Donnell, parque municipal en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, España.
 Pico O'Donnell (O'Donnell Peak), Antártida.

Biónimos
 Salamandra O'Donnell, nombre vulgar de Bolitoglossa odonnelli.

Miscelánea 
 Dinastía O'Donnell, reyes de Tír Chonaill (Tyrconnell, Irlanda), siglo XIII.
 O'Donnell (episodio nacional), es la quinta novela de la cuarta serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.